Stolpersteine werden in ganz Europa von Gunter Demnig verlegt, die erste Verlegung in Tschechien fand am 8. Oktober 2008 in Prag statt. Daneben werden auch Gedenksteine verlegt, die von anderen Initiatoren entworfen, erstellt und verlegt werden.

In Tschechien wurden bisher folgende Stolpersteine und Gedenksteine verlegt:

Stolpersteine in Tschechien 
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Ort
! Region
!data-sort-type="date"| Erstverlegung
!data-sort-type="number"| Anzahl Stolpersteine
!data-sort-type="date"| Letzte Verlegung
! Fotos
! Liste
!class="unsortable"| Belege
|-
| Boršice
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 18. Juli 2013
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Brünn
| 
| 
|style="text-align:right"| 151
|style="text-align:right"| 24. September 2017
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Budweis
| 
| 
|style="text-align:right"| 12
|style="text-align:right"| 4. September 2019
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 

|
|-
| Český Těšín
| 
| 
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 30. Oktober 2012
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Chlum u Třeboně
| 
| 
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 17. Juli 2013
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Chodov
| 
| 
|style="text-align:right"| 12
|style="text-align:right"| 17. September 2017
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 

|
|-
| Chotěboř
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 3. August 2016
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Děčín
| 
| 
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 12. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Doubrava u Orlové
| 
| 
|
|style="text-align:right"| 16. September 2014
|
|
|
|-
| Havlíčkův Brod
| 
| 
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 15. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Horažďovice
| 
| 
|style="text-align:right"| 36
|style="text-align:right"| 29. September 2017
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Hranice na Moravě
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 5. August 2015
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Jihlava
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 14. August 2018
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|

|-
| Karlsbad
| 
| 
|
|
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|

|-
| Kolín
| 
| 
|style="text-align:right"| 30
|style="text-align:right"| 6. November 2009
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Kostelec nad Orlicí
| 
| 
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 29. Oktober 2012
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Krnov
| 
| 
|style="text-align:right"| 16
|style="text-align:right"| 19. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Kroměříž
| 
| 
|style="text-align:right"| 15
|style="text-align:right"| 1. Dezember 2020
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Kutná Hora
| 
| 
|style="text-align:right" data-sort-value="23"| mind. 23
|style="text-align:right"| 2. August 2016
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Lomnice u Tišnova
| 
| 
|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 14. September 2013
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Loštice
| 
| 
|style="text-align:right"| 8
|style="text-align:right"| 21. September 2015
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Mikulov
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 30. Oktober 2012
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Milovice nad Labem
| 
| 
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 13. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Mladá Boleslav
| 
| 
|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 13. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Náchod
| 
| 
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 2. August 2016
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Neratovice
| 
| 
|style="text-align:right"| 17
|style="text-align:right" data-sort-value="1. Januar 2010"| 2010
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Olmütz
| 
| 
|style="text-align:right" data-sort-value="200"| über 200
|style="text-align:right"| 4. August 2015
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Ostrava
| 
| 
|style="text-align:right"| 38
|style="text-align:right"| 21. September 2017
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Pacov
| 
| 
|style="text-align:right"| 4
|style="text-align:right"| 14. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Pilsen
| 
| 
|style="text-align:right"| 15
|style="text-align:right"| 28. Oktober 2012
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Prag
| 
| 
|style="text-align:right" data-sort-value="265" | mehr als 265
|style="text-align:right" data-sort-value="1. Januar 2016"| 2016?
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Příbor
| 
| 
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 19. Juli 2013
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Ratenice
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 29. Oktober 2012
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Říčany
| 
| 
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 19. September 2017
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Senožaty
| 
| 
|style="text-align:right"| 4
|style="text-align:right"| 3. August 2015
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Slavkov u Brna
| 
| 
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 15. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Slatiňany
| 
| 
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 15. August 2018
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Sušice
| 
| 
|style="text-align:right"| 16
|style="text-align:right"| 29. September 2017
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Svitavy
| 
| 
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 15. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Teplice
| 
| 
|style="text-align:right" data-sort-value="9"| mind. 9
|style="text-align:right"| 17. Juli 2013
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Tišnov
| 
| 
|style="text-align:right"| 15
|style="text-align:right"| 15. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Třebíč
| 
| 
|style="text-align:right"| 10
|style="text-align:right"| 27. Mai 2018
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Třeboň
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right" data-sort-value="1. Januar 2010"| 2010
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Žatec
| 
| 
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 12. September 2014
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Žirovnice
| 
| 
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 4. August 2016
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|-
| Znojmo
| 
| 
|style="text-align:right"| 2 × 2
|style="text-align:right"| 4. August 2016
|style="text-align:center"| 
|style="text-align:center"| 
|
|}

Gedenksteine in Tschechien

Anmerkungen

Einzelnachweise